

Alimentation 
 Dolma, recette typique de la cuisine de l'ancien Empire ottoman, aujourd'hui emblématique de la cuisine grecque et la cuisine turque, et que l'on retrouve aussi plus généralement dans les Balkans, le Caucase, les pays des rives de la Méditerranée orientale, le Proche-Orient, voire dans des parties du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et du Maghreb.
 Dolma mosrane, une charcuterie algérienne.

Patronyme 
 
 Tharlam Dolma, une femme politique tibétaine.

Film